O termo Morro Santana pode referir-se a:
 Morro Santana, um morro da cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul
 Morro Santana, um bairro não oficial da cidade de Porto Alegre
 Morro Santana, um bairro da cidade de Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul

Desambiguação